Шове́н ():
 Шовен, Жан-Рене (1918—2011) — французский троцкист, участник Сопротивления, узник нацистских лагерей уничтожения, историк системы концентрационных лагерей.
 Шовен, Ив (1930—2015) — французский химик, лауреат Нобелевской премии 2005 года.
 Шовен, Лилиан (1925—2008) — франко-американская актриса.
 Шовен, Луи (1881—1908) — американский музыкант в стиле рэгтайм.
 Шовен, Николя — полумифический французский солдат, служивший в армии Первой Французской республики, а затем в la Grande Armée
 Шовен Реми (1913—2009) — французский биолог, энтомолог
 Шовен, Этьенн (1640—1725) — французский протестантский богослов и философ.
 Шовин, Дерек (1976—) — Американский полицейский, осужденный за убийство Джорджа Флойда

См. также 
 Шовинизм

Примечания